Doe Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Doe Island (Maine)
 Doe Island (Minnesota)
 Doe Island (Jackson County, Oregon)
 Doe Island (Malheur County, Oregon)
 Doe Island (Washington)